Strandgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Strandgrunden, Korpo, Åboland, 
 Strandgrunden, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar